

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Judasze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Judasze – kolonia wsi Krężoły w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław